Zico puede referirse a:

 Zico, un futbolista brasileño.
 Kiatisuk Senamuang, un exfutbolista y entrenador tailandés.
 Zico, un cantante y rapero surcoreano.
 Zico Waeytens, un ciclista belga.